Ги́тин — еврейская матронимическая фамилия (от женского имени Ги́та). Известные носители:

 Гитин, Борис Петрович (1937—2011) — советский и российский актёр.
 Гитин, Виктор Владимирович (род. 1961) — российский предприниматель и политик.
 Гитин, Нами (также Н. Гитин, 1931—2022) — псевдоним, используемый музыковедом Н. Г. Шафером как композитором.

См. также 
 Гиттин
 Гутин

Примечания